World Trade Center poate fi:

 World Trade Center, fost complex de 7 clădiri din cartierul Manhattan, New York City
 7 World Trade Center, zgârie-nori care face parte din complexul World Trade Center, New York City
 Pullman Bucharest World Trade Center, hotel de patru stele din București
 World Trade Center (film), film american realizat în anul 2006, bazat pe evenimentele din 2001